Comedy Central è una rete televisiva presente in più Stati; le sue versioni sono:
Comedy Central (Africa)
Comedy Central (America Latina)
Comedy Central (Asia), non più attiva
Comedy Central (Australia e Nuova Zelanda)
Comedy Central (Belgio)
Comedy Central (Brasile)
Comedy Central (Canada)
Comedy Central (Danimarca), non più attiva
Comedy Central (Francia)
Comedy Central (Germania)
Comedy Central (India)
Comedy Central (Israele)
Comedy Central (Italia)
Comedy Central (Medio Oriente)
Comedy Central (Paesi Bassi)
Comedy Central (Polonia)
Comedy Central (Regno Unito)
Comedy Central (Romania)
Comedy Central (Spagna)
Comedy Central (Stati Uniti d'America)
Comedy Central (Svezia), non più attiva
Comedy Central (Ungheria)